Die Saison 2018/19 der Bayernliga war die 75. Spielzeit der Fußball-Bayernliga und die elfte Spielzeit als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie begann am 13. Juli 2018 mit den Spielen der SpVgg Bayern Hof gegen die DJK Gebenbach (Staffel Nord) sowie der SpVgg Hankofen-Hailing gegen den TSV 1860 München II (Staffel Süd) und endete mit den jeweils letzten Spieltagen am 18. Mai 2019.

Teilnehmer und Staffeleinteilung 
Für die Spielzeit 2018/19  qualifizierten sich folgende Vereine sportlich:

 die Absteiger aus der Regionalliga Bayern 2017/18:
 SV Seligenporten, FC Unterföhring

 die unterlegenen Mannschaften aus den Relegationsspielen um den Aufstieg in die Regionalliga Bayern:
 TSV Aubstadt, TSV 1896 Rain

 die verbliebenen Mannschaften aus der Staffel Nord der Bayernliga 2017/18:
 Würzburger FV, SC Eltersdorf, DJK Gebenbach, SpVgg Jahn Forchheim, SpVgg Ansbach 09, TSV Großbardorf, FSV Erlangen-Bruck, SpVgg Bayern Hof, Würzburger Kickers II, DJK Ammerthal, DJK Don Bosco Bamberg, 1. FC Sand

 die verbliebenen Mannschaften aus der Staffel Süd der Bayernliga 2017/18:
 SV Pullach, TSV 1874 Kottern, TSV Schwaben Augsburg, TSV Schwabmünchen, DJK Vilzing, ASV Neumarkt, 1. FC Sonthofen, TSV Dachau 1865, FC Ismaning, TuS Holzkirchen, SpVgg Hankofen-Hailing, TSV 1860 München II, SV Kirchanschöring

 die Meister der fünf Staffeln der Landesliga Bayern 2017/18:
 TSV Abtswind, ATSV Erlangen, SV Türkgücü-Ataspor München, TSV 1861 Nördlingen, SSV Jahn Regensburg II

 der Landesliga-Vizemeister, der über die Aufstiegsrelegation aufsteigen konnte:
 ASV Vach

Staffel Nord

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Süd

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde zur Bayernliga 
In der Relegationsrunde zur Bayernliga ermittelten die fünf Vizemeister der Landesliga, sowie die Tabellen-16., Tabellen-15., Tabellen-14. der beiden Bayernliga-Staffeln sowie der Tabellen-17. der Bayernliga-Staffel Nord sechs Teilnehmer an der Bayernliga in der folgenden Spielzeit in drei regionalen Vierergruppen, wobei sechs Begegnungen gelost, im Europapokalmodus mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wurden und der jeweilige Sieger dieser Begegnungen in der kommenden Saison in der Bayernliga spielen wird. 

Folgende Mannschaften qualifizierten sich für die Relegationsspiele:

Die Auslosung ergab folgende Spiele:

Gruppe Nord 

|}

Gruppe Mitte 

|}

Gruppe Süd 

|}

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2018/19